55. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 55. Armee (Rote Armee)
 55. Armee (Japanisches Kaiserreich)